William Borthwick est un nom pouvant désigner:

 (après 1411-c. 1458), ambassadeur et pair écossais
 (mort c. 1483/4), ambassadeur et pair écossais
 (mort en 1503), ambassadeur et noble écossais
 (mort en 1542), noble écossais
 (1641-1689), chirurgien écossais
 (1848-1928), maire canadien d'Ottawa
 (1879-1956), homme politique libéral britannique
 (1910-1998), officier naval britannique
 (1924-2001), homme politique libéral australien

Voir aussi

Borthwick, William